Waterpolo was een van de vijf sporten die deel uitmaakte van de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009, de andere sporten waren zwemmen, openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen. De wedstrijden vonden plaats van 19 juli tot en met 1 augustus 2009 in Rome, Italië.

Nederlandse selectie 
Bondscoach Mauro Maugeri selecteerde de onderstaande 13 waterpolosters voor het WK.

Mannen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

plaats 1-4

plaats 5-8

plaats 9-12

plaats 13-16

Eindklassement

Vrouwen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

plaats 1-4

plaats 5-8

plaats 9-12

plaats 13-16

Eindklassement

Referentie

Externe links 
 Wedstrijdschema Mannen
 Wedstrijdschema Vrouwen

2009
Wereldkampioenschap 2009
Waterpolo